Khaan mckennai es la única especie conocida del género extinto Khaan (mon. "señor")  de dinosaurio terópodo ovirraptórido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 72 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Medía aproximadamente 2 metros de largo, Khaan no difirió mucho de otros oviraptoridos. En un comienzo fue incluido en el género "Ingenia", hoy Ajancingenia, pero al presentar una estructura diferente en las extremidades delanteras, se le asignó su propio género. Dentro de los ovirraptóridos, guarda una mayor cercanía con el Conchoraptor, ambos carecen de cresta dorsal y no son tan especializados. La dieta de los ovirraptóridos se disputa, con plantas y moluscos como posibilidades. Al igual que otros de su familia, Khaan era probablemente al menos parcialmente carnívoro, alimentándose de pequeños vertebrados como mamíferos, lagartijas y posiblemente otros pequeños dinosaurios. Probablemente también estaba emplumado.

Según un estudio de 2014 publicado en Nature, Khaan posiblemente tenía dimorfismo sexual. Se analizaron dos especímenes, el holotipo MPC-D 100/1127 y el espécimen referido MPC-D 100/1002, la característica dimórfica se encuentra en los cheurones anteriores . Ambos especímenes eran del mismo tamaño y estructura, y por lo tanto probablemente tenían la misma edad, descartando la ontogenia. En MPC-D 100/1127, los cheurones anteriores mostraron una gran similitud con los de otros terópodos, sin una gran expansión en el extremo distal. Sin embargo, en el otro individuo, los cheurones tenían una expansión similar al "talón" por encima del extremo distal, que aumentó de tamaño a lo largo de la secuencia. El estudio descartó una posible explicación patológica, encontrando que el dimorfismo sexual tiene más apoyo. Se pensaba que las espinas reducidas eran una característica femenina, porque aumentarían el espacio para poner huevos. Además, las espinas más grandes podrían ser para accesorios musculares masculinos, lo que apoyaría un abanico de cola.

Descubrimiento e investigación
Khaan fue encontrado en la Formación Djadotcha en Mongolia, el holotipo es un esqueleto completo, desarticulado levemente en el tórax. Se conocen además dos ejemplares más, en un muy buen estado de conservación, a unos de los cuales le falta solo la mitad distal de la cola. El holotipo IGM 100/1127, consiste en un esqueleto casi completo encontrado junto con otro espécimen, IGM 100/1002. Juntos fueron referidos informalmente como "Romeo y Julieta".  Un tercer espécimen considerablemente más grande, IGM 100/973, fue referido a la especie. La especie tipo Khaan mckennai fue nombrada en 2001 por James M. Clark y colaboradores. Khaan, χaːŋ, es en mongol señor, estaba en igualdad con Minmi como el género no-aviar más corto nombre del dinosaurio, hasta la aparición de Mei y el posterior Yi qi. La especie se nombra en honor al Dr. Malcolm McKenna.

Clasificación
Khaan fue asignado por Clark a los Oviraptoridae . Entre los ovirraptóridos, probablemente estuvo más relacionado con Conchoraptor. Khaan se diferencia de Conchoraptor en varias características de la región nasal. La reducción próxima de su tercer metacarpiano es una característica distintiva de Khaan mckennai, si no el postcráneo no es especializado. Los procesos libres uncinales se entrelazan con las costillas. Se diferencia de Ajancingenia en que el primer metacarpiano no es extremadamente amplio.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue un análisis de Fanti et al. de 2012.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Khaan en el DinoDirectory (en inglés)

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia